

Architettura 
 Palazzo Arnaldi Tretti – edificio storico a Vicenza
 Villa Tretti – palazzo eclettico liberty e razionalista progettato da Giuseppe Torres a Campodoro
 Villa Trissino Tretti – palazzo storico a Sandrigo

Persone 
 Augusto Tretti – regista, sceneggiatore e attore italiano